

Communes et lieux

Lourdes est une municipalité de l'État de São Paulo
 Lourdes est un quartier de Belo Horizonte au Brésil

Lourdes, un quartier du village de Memramcook, au Nouveau-Brunswick.
 Lourdes, une municipalité située sur l'Île de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
 Lourdes-de-Blanc-Sablon, village dépendant de la municipalité de Blanc-Sablon au Québec.

Lourdes est une municipalité du département de Norte de Santander

Lourdes est une commune du département des Hautes-Pyrénées

Personnalités 
Lourdes est un prénom d'origine espagnole.

 Lourdes Domínguez Lino (née en 1981), joueuse de tennis
 Lourdes Elizarrarás (née en 1959), personnalité mexicaine du cinéma
 Lourdes Flores Nano (née en 1959), femme politique bolivienne
 Lourdes Grobet (née en 1940), photographe mexicaine
 Lourdes Hernández (née en 1986), chanteuse espagnole
 Maria de Lourdes Pintasilgo (née en 1930), premier ministre portugaise
 Lourdes Quisumbing (1921–2017), femme d'état philippine

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement

Autres 

 
Lourdes est un roman d'Émile Zola paru en 1894.
 Lourdes est un film de Ken Russell sorti en 1958.
 Lourdes est un film de Jessica Hausner sorti en 2009.
 Lourdes est un film documentaire de Thierry Demaizière et Alban Teurlai sorti en 2019.
 Lourdes est un téléfilm de Lodovico Gasparini sorti en 2001
 Lourdes est le prénom de la fille de Madonna

Voir aussi 

 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Homonymie de prénom